kofun (grobnica) (古墳)
Kofunsko razdoblje (古墳時代)